Терновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Терновское сельское поселение — в составе Яковлевского района

Волгоградская область 
 Терновское сельское поселение — в составе Еланского района
 Терновское сельское поселение — в составе Камышинского района
 Терновское сельское поселение — в составе Фроловского района

Воронежская область 
 Терновское сельское поселение — в составе Новохопёрского района
 Терновское сельское поселение — в составе Острогожского района
 Терновское сельское поселение — в составе Терновского района

Краснодарский край 
 Терновское сельское поселение — в составе Тихорецкого района

Ростовская область 
 Терновское сельское поселение — сельское поселение, Шолоховский район

Саратовская область 
 Терновское сельское поселение — неофициальное название Терновского муниципального образования в составе Балашовского района
 Терновское сельское поселение — неофициальное название Терновского муниципального образования в составе Энгельсского района